Flabellospora är ett släkte av svampar. Flabellospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Flabellospora